Сатфин-бульвар:

 Сатфин-бульвар — бывшая станция Нью-Йоркского метрополитена.
 Сатфин-бульвар — станция Нью-Йоркского метрополитена, расположенная на линии Куинс-бульвара, Ай-эн-ди. 
 Сатфин-бульвар – Арчер-авеню – Аэропорт имени Джона Кеннеди — станция Нью-Йоркского метрополитена, расположенная на линии Арчер-авеню, Би-эм-ти и Ай-эн-ди.